Michalovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Michalovice, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Michalovice, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem